У наведеній таблиці показаний медальний залік 10-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Гренобль (Франція) з 6 по 18 лютого 1968 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Гренобль 1968 — Медальний залік

зимові Олімпійські ігри 1968
1968